Sergueï Nikolaïevitch Sorokine - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Dzerjinsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Carrière de joueur 
En 1985, il commence sa carrière avec le Torpedo Gorki dans le championnat d'URSS. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1991 dans la Ligue nationale de hockey par les Nordiques de Québec en , en . Un an plus tôt, il a rejoint le HK Dinamo Moscou avec qui il décroche le championnat d'URSS 1991 puis le championnat de Russie 1992 et 1993. Il ajoute à son palmarès la DEL 1996 avec le Düsseldorfer EG. Il met un terme à sa carrière en 2004.

Carrière internationale 
Il a représenté l'URSS en sélection jeune puis la Russie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels 
DEL
1996 : nommé dans l'équipe type.
2001 : nommé dans l'équipe type.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1985-1986|| Torpedo Gorki || URSS || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| Torpedo Gorki || URSS|| 34|| 0|| 0|| 0|| 22|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Torpedo Gorki || Vyschaïa liga || 36|| 0|| 4|| 4|| 22|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Torpedo Gorki || URSS || 19|| 2|| 0|| 2|| 20|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| Torpedo Gorki || URSS|| 25|| 1|| 1|| 2|| 29|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| Dinamo Moscou|| URSS|| 10|| 0|| 2|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| Dinamo Moscou|| URSS|| 41|| 4|| 5|| 9|| 20|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 35|| 6|| 9|| 15|| 28|| || || || || 
|-
| 1992-1993 || Dinamo Moscou|| Superliga|| 38|| 12|| 8|| 20|| 20|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 9|| 3|| 1|| 4|| 4|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Hawks de Moncton|| LAH|| 11|| 2|| 8|| 10|| 4|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1994-1995|| Dinamo Moscou|| Superliga|| || || || || || --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1994-1995|| HC Fassa || Serie A|| 38|| 21|| 25|| 46|| 12|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Düsseldorfer EG|| DEL|| 47|| 11|| 26|| 37|| 50|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Frölunda HC|| Elitserien|| || || || || || 13|| 3|| 5|| 8|| 16
|-
| 1996-1997|| Düsseldorfer EG || DEL|| 45|| 7|| 18|| 25|| 34|| || || || || 
|-
|rowspan="2"| 1997-1998|| Düsseldorfer EG || DEL|| 15|| 1|| 5|| 6|| 6|| || || || || 
|-
| Hannover Scorpions||  DEL|| 8|| 0|| 0|| 0|| 12|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Avangard Omsk|| Superliga|| 24|| 3|| 9|| 12|| 60|| 5|| 0|| 1|| 1|| 16
|-
| 1998-1999|| Hannover Scorpions||  DEL|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Düsseldorfer EG || 2. Bundesliga|| 58|| 14|| 30|| 44|| 106|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Düsseldorfer EG ||  DEL|| 55|| 13|| 16|| 29|| 90|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2001-2002||Khimik Voskressensk || Vyschaïa liga || 50|| 14|| 21|| 35|| 122|| 12|| 5|| 5|| 10|| 6
|-
| 2002-2003|| Khimik Voskressensk || Vyschaïa liga || 33|| 4|| 9|| 13|| 42|| 13|| 2|| 4|| 6|| 10
|-
| rowspan=2|2003-2004|| Torpedo Nijni Novgorod|| Superliga|| 8|| 1|| 1|| 2|| 2|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| Khimik Voskressensk|| Superliga|| 18|| 0|| 2|| 2|| 24|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2003-2004|| EK Zell am See || Nationnaliga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||

Au niveau international 

|1987||align="left"|Championnat d'Europe junior || 6|| 0|| 2|| 2|| 4||align="left"| Médaille de bronze
|-
|1988||align="left"|Championnat du monde junior || || || || || ||align="left"| Médaille d'argent
|-
|1993||align="left"|Championnat du monde || 8|| 1|| 2|| 3|| 6||align="left"| Médaille d'or
|-
|1994||align="left"|Jeux olympiques || 8|| 1|| 2|| 3|| 6||align="left"| Quatrième place
|-
|1994||align="left"|Championnat du monde || 5|| 0|| 0|| 0|| 4||align="left"| Cinquième place
|-
|1995||align="left"|Championnat du monde || 6|| 1|| 2|| 3|| 6||align="left"| Cinquième place

Références

Voir aussi 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Dzerjinsk (Russie)
Naissance en octobre 1969
Membre du Temple de la renommée du hockey russe
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur des Frölunda Indians
Joueur des Hawks de Moncton
Joueur du Düsseldorfer EG
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du HC Fassa
Joueur du EK Zell am See
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994